Enskede gård kan syfta på:

 Enskede gård (gods) – ett tidigare säteri och gods i Söderort inom Stockholms kommun
 Enskede gård (stadsdel) – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun 1934–
 Enskede gård (tunnelbanestation) – en station inom Stockholms tunnelbana, belägen i stadsdelen Enskede gård

Se även
 Enskede